Дискография The Residents, американского авангардного коллектива, насчитывает 36 концертных альбомов, 31 студийный альбом, 19 сборников, 17 демо-альбомов, 12 видео-релизов, 11 саундтреков.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Саундтреки

Синглы/мини-альбомы 
 Santa Dog (1972)
 (I Can Get No) Satisfaction (1976)
 The Beatles Play The Residents and The Residents Play The Beatles (1977)
 Diskomo (1980)
 White Single (1984)
 The Commercial Single (1980)
 Kawliga (1986)
 Double Shot (1988)
 Holy Kiss of Flesh (1988)
 Don’t Be Cruel (1989)
 From the Plains to Mexico (1989)
 I Hate Heaven (1998)
 In Between Screams (1999)
 Golden Goat (2003)

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Residents
Residents